

Населені пункти та їхні частини
 Венжево — село в гміні Красне Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Венжево — село в гміні Ковале-Олецьке Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Венжево — осада в гміні Ожиш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки